De Oberliga Berlin 1989/90 was het zestiende seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Reinickendorfer Füchse werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de club laatste werd.

Eindstand

Topscorers

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1989/90
Oberliga Berlin